Parafie pod wezwaniem św. Jacka

W Polsce 
 Parafia św. Jacka w Będziemyślu
 Parafia św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka w Biskupicach
 Parafia św. Jacka w Bytomiu
 Parafia św. Jacka w Chochołowie
 Parafia św. Jacka w Chrzanowie
 Parafia św. Jacka w Częstochowie
 Parafia św. Jacka w Gliwicach
 Parafia św. Jacka w Groniu-Leśnicy
 Parafia św. Jacka w Horodle
 Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Kędzierzynie-Koźlu
 Parafia św. Jacka w Kętrzynie
 Parafia św. Jacka w Krakowie
 Parafia św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach
 Parafia św. Jacka w Legnicy
 Parafia św. Jacka w Mysłowicach
 Parafia św. Jacka w Ochojcu
 Parafia św. Jacka i św. Katarzyny w Odrowążu
 Parafia św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej
 Parafia św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim
 Parafia św. Jacka w Płoskim
 Parafia św. Jacka w Pogorzeliskach
 Parafia św. Jacka w Radoszowach
 Parafia św. Jacka w Rzeszowie
 Parafia św. Jacka w Rzewniu
 Parafia św. Jacka w Słupsku
 Parafia św. Jacka w Sosnowcu
 Parafia św. Jacka w Stanowicach
 Parafia św. Jacka w Stepnicy
 Parafia św. Jacka w Wierzbicy Górnej
 Parafia św. Jacka we Wrocławiu

Na świecie 
 Parafia św. Jacka w Chicago
 Parafia św. Jacka w Detroit
 Parafia św. Jacka w Glen Head
 Parafia św. Jacka w Ottawa

Jacek, św.